Святая Кандида (лат. — «белая») — имя нескольких святых:

 Кандида, отшельница из Жироны , (+ 798 год), память 27 января. 
 Кандида Английская , память 1 июня.
 Кандида, мученица Римская , память 29 августа.
 Кандида Старшая, память 4 сентября.
 Кандида Младшая, чудотворица Неаполитанская , (+ 586 год), память 10 сентября.
 Кандида Картахенская
 Дева, мученица из Картахены. Пострадала во времена императора Максимина , (+ ок. 300 года), память 20 сентября.

Примечания

См. также 
Кандида

Святые Единой Церкви